Franco Gianese (1900 – ...) – calciatore italiano
 Gianni Gianese (1928-2017) – scultore italiano